Fivemile ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fivemile (Arkansas)
 Fivemile (Kentucky)
 Fivemile (Ohio)
 Fivemile (West Virginia)
 Fivemile Corner (Michigan) 
 Fivemile Corner (Oklahoma)
 Fivemile Oaks (Louisiana)
 Fivemile Point (New York)
 Fivemile Still (Georgia)
Siehe auch:
 Fivemile Rock
 Five Mile